

Geografia
 Sagna, comune della Romania nel distretto di Neamț

Persone
 Aissatou Diallo Sagna, attrice francese
 Bacary Sagna, calciatore francese